Бенедикс () — немецкая фамилия.

 Родерих Бенедикс (1811—1873) — драматург.
 Эрих Хайнц Бенедикс (1914—1983) — миколог и бриолог.

Двойная фамилия 
 Бенедикс-Брюс, Каролина (1856—1935) — шведская художница и скульптор.